

Patronyme 

 Joanne Arseneau, scénariste canadienne de cinéma ;
Kevin Arseneau, paysan et homme politique acadien ;
Maxime Arseneau (né en 1949), homme politique canadien.

Voir aussi
 Arceneaux

Homonymie